Boissière – stazione della metropolitana di Parigi sulla linea 6

Persone 
 Claude de Boissière – schermidore francese
 Guy Boissière – nuotatore e allenatore di nuoto francese

Pagine correlate 
 La Boissière
 Boissier